Nomura kan som auktorsförkortning betyda:

 Shuhei Nomura
 H. Nomura

Robotskapade auktorsförkortningar